A Super Smash Bros. egy crossover verekedős videójáték-sorozat, amit a Nintendo ad ki és elsősorban különböző Nintendós franchise-ok karaktereit vonultatja fel. A sorozatot Szakurai Maszahiro készítette, és mindegyik részét ő rendezte. Eltérően a hagyományos verekedős játékoktól a cél az, hogy minél jobban megemelni az ellenfél sérülésszámlálóját, hogy ki lehessen ütni a küzdőtérről ahelyett, hogy lemerítse az életerőcsíkot.

Az eredeti Super Smash Bros.-t 1999-ben adták ki Nintendo 64-re. A sorozat nagyobb sikert a Super Smash Bros. Melee-vel ért el, ami 2001-ben jött ki GameCube-ra, és a konzol legjobban elkelő játéka lett. A harmadik részt a Super Smash Bros. Brawlt 2008-ban adták ki Wii-re. Habár a HAL Laboratory volt az első két rész fejlesztője, a harmadik játékot már más vállalatokkal való együttműködésben fejlesztették. A negyedik részt a Super Smash Bros. for Nintendo 3DS and Wii U-t 2014-ben adták ki Nintendo 3DS-re és Wii U-ra. A 3DS-es változat volt az első rész, amit kézikonzolra adtak ki. Az ötödik részt a Super Smash Bros. Ultimate-t 2018-ban adták ki Nintendo Switch-re.

A sorozatban szerepelnek a Nintendo népszerű franchise-jainak szereplői, beleértve a Super Mariót, a Donkey Kongot, a The Legend of Zeldát, a Metroidot, a Yoshit, a Kirbyt, a Star Foxot és a Pokémont. Az eredeti Super Smash Bros.-ban még csak 12 játszható karakter volt, majd játékról játékra nőtt a karakterek száma, és az Ultimate-be belekerült minden korábbi rész összes játszható karaktere. A sorozat mindegyik részét jól fogadták a kritikusok és a többjátékos módok dicsérése miatt egy hatalmas versenyző közösség jött létre, amik számos gaming versenyen jelentek meg.

Játékok 
 Super Smash Bros. (1999)
 Super Smash Bros. Melee (2001)
 Super Smash Bros. Brawl (2008)
 Super Smash Bros. for Nintendo 3DS and Wii U (2014)
 Super Smash Bros. Ultimate (2018)

Szereplők

Fordítás
 

Videójáték-sorozatok
Nintendo
Crossover videójátékok
Akciójátékok
Verekedős játékok
Platformjátékok